Russ Meyer peut désigner :
 Russ Meyer (1922-2004), réalisateur américain ;
 Russ Meyer (1923-1991), joueur américain de baseball.